Дале́ка ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Далека вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Далека вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Далека вулиця — вулиця в місті Київ.
 Далека вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Далека вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Далека вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Вулиці